Brockdorff er et flertydigt navn, der anvendes om henholdsvis:

 Brockdorff (adelsslægt) – en holstensk adelsslægt, der indvandrede til Danmark i 1600-tallet.
 Brockdorff (hovedgård) – en avlsgård på Hindsholm, der tidligere hørte under herregården Scheelenborg.
 Brockdorff (dokumentarfilm) – dansk portrætfilm fra 1993 af Jørgen Roos.